Crèvecœur (met diverse schrijfvarianten) kan verwijzen naar:

Geografisch

Plaatsen/gemeenten in Frankrijk:
Crèvecœur-sur-l'Escaut, in het Noorderdepartement
Crèvecœur-en-Auge, departement Calvados
Crèvecœur-en-Brie, departement Seine-et-Marne
Crèvecœur-le-Grand, departement Oise
Crèvecœur-le-Petit, departement Oise
Plaatsen/gemeenten in de Verenigde Staten:
Creve Coeur (Illinois)
Creve Coeur (Missouri)

Militaire objecten
 Crèvecoeur (militair oefenterrein), bij 's-Hertogenbosch
 Crevecoeur (fort), in Ghana
 Kasteel van Crèvecœur (Bouvignes-sur-Meuse), in Frankrijk
 Kasteel van Crèvecœur (Battice), in Frankrijk

Personen
 Jean de Crèvecoeur, Frans-Amerikaanse schrijver
 Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes, Franse geoloog

Overig
 Crève-Coeur, een hoenderras